Karim Dahou, né le  à Orange (Vaucluse), est un footballeur franco-marocain. Attaquant, il mesure 1,68 m et pèse 63 kg.

Biographie 

La carrière de Karim Dahou est intimement lié à des blessures car il ne joue que 20 matches en 6 saisons.

Il débute en L1 en janvier 2000 avec l'OM alors qu’il n’a même pas 18 ans.

À l'aube de la saison 2006/2007, après un court passage à Lorient, il rejoint le Nîmes Olympique.

En 2010 il  joue à l'ALSM (PHR) ou il entraîne aussi les U15. Il est aussi le directeur sportif du club.

Carrière 
 ? - 1999 : Sporting Club d'Orange 
 1999 - 2004 : Olympique de Marseille 
 Juillet 2004 - janvier 2005 : FC Lorient 
 Janvier 2005 - décembre 2005 : Olympique de Marseille 
 Janvier 2006 - mai 2007  : Nîmes Olympique 
 2007 - 2008 : Sporting Club d'Orange 
 Mars 2009 - 2010 : Annonay (DHR) 
 2010 - : AL Saint Maurice l'Exil

Statistiques 
  12 matchs et 0 but en Ligue 1
  10 matchs et 0 but en Ligue 2
  17 matchs et 1 but en National

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur marocain
Joueur de l'Olympique de Marseille
Joueur du FC Lorient
Joueur du Nîmes Olympique
Naissance en mai 1982
Naissance à Orange (Vaucluse)